Carignan ist der Name

 einer französischen Stadt im Département Ardennes; siehe Carignan (Ardennes)
 einer französischen Stadt im Département Gironde; siehe Carignan-de-Bordeaux
 eines französischen Kantons im Département Ardennes; siehe Kanton Carignan
 einer kanadischen Stadt in Québec; siehe Carignan (Québec)
 einer italienischen Stadt im Piemont; siehe Carignano
 einer Ortschaft in der Gemeinde Vallon FR im Kanton Freiburg, Schweiz

 eines italienischen/savoyardischen Fürstentums, siehe Fürst von Carignan

 einer roten Rebsorte; siehe Carignan noir

Carignan ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Harvey Carignan (1927–2023), auch bekannt als The Hammer, US-amerikanischer Serienmörder
 Jean Carignan (1916–1988), kanadischer Fiddle-Spieler
 Viktor Amadeus I. von Savoyen-Carignan, (1690–1741), französischer Kunstsammler